Zagradec je lahko:
 Zagradec pri Grosupljem, Občina Grosuplje
 Zagradec, Občina Ivančna Gorica
 Zagradec, vas v Albaniji
 Zagradec, Italija

Naselja v Sloveniji